Goizueta puede referirse a:
 Goizueta, un municipio de la Comunidad Foral de Navarra (España).
 Roberto Goizueta, empresario cubano-estadounidense que llegó a ser presidente de Coca-Cola.